Klong steht für:
 Bezeichnung für Transportkanäle in der Zentralebene Thailands, siehe Khlong
 ein Brettspiel, siehe Klong!

Siehe auch:
 Klong Seng
 Klong Tum